Рохель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рохель, Антон (1770—1847) — австрийский и венгерский ботаник, энтомолог и врач.
 Рохель, Аугустин (род. 1997) — уругвайский футболист, защитник.